Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy – piętnasty tom serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się w 28 listopada 2018 roku. Książka liczy 582 stron. Opowiada o przygodach bohaterów w Warszawie po apokalipsie.

Fabuła
Książka opowiada o trójce przyjaciół, których w tym roku szkolnym czeka nowe wyzwanie – liceum. Jednak jest to drobnostka w porównaniu, z końcem świata, jaki znamy. Zaczyna brakować prądu, internetu, wody, jedzenia oraz wszystkiego, co daje nam technika i cywilizacja, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i uważamy za naturalny element naszego życia.

Przypisy

Bibliografia 
 

Felix, Net i Nika
Powieści z 2018